Galletto ima više značenja:
 Galletto, Como
 Galletto, Torino